Élj a mának (Carpe Diem-album) (1994)
 Élj a mának! (2007), Lola magyar énekesnő második stúdióalbuma
 Élj a mának!, az album címadó dala
 Élj a mának (2021), Billy Crystal filmje